Маякский сельсовет — административная единица на территории Слуцкого района Минской области Белоруссии. Сельсовет упразднён в 2013 году, все населённые пункты вошли в состав Гресского сельсовета.

Состав 
Маякский сельсовет включал 7 населённых пунктов:
 Борки — деревня.
 Ветка — деревня.
 Клешево — деревня.
 Летковщина — агрогородок.
 Маяк — деревня.
 Мусичи — деревня.
 Шуляки — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Слуцкий райисполком 

Упразднённые сельсоветы Слуцкого района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании